Stonebridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex, w Barling Magna
 Stonebridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn
 Stonebridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Stonebridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset, w North Somerset
 Stonebridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey
 Stonebridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands, w Solihull
 StoneBridge – szwedzki DJ i producent